

Поло́вник 
 Поло́вник — засік, куди зсипають полову.
 Поло́вник — стодола (прибудова до стодоли), призначена для зберігання полови.
 Поло́вник — староросійська хлібна міра, що дорівнювала 2 чвертям = 4 осьминам = 419,84 л.

Половни́к 
 Половни́к — орендар, що винаймав землю споловини.

Див. також 
 Ополоник (значення)